Ко́ло — общеславянское слово со значением «круг»:
 Ко́ло, на юге и западе России — круг, окружность, обод, обруч, колесо. 
 Ко́ло, на юге и западе России — мирская сходка, круг, рода, казачий круг, совет.
 Ко́ло — о́коло, близко, подле, вокруг, в околице, в околотке, по соседству, возле, обапол, в окружности. 
 Коло — южнославянский народный танец-хоровод.
 Коло — волость Новгородской Республики.
Известны значения и иного происхождения:

Топонимы 
Реки
 Коло — в Карелии, Россия.
 Коло — в Австралии.
Прочие топонимы
 Коло — город в Польше на реке Варте.
 Коло — округ в составе района Мафетенг, Лесото.
 Коло — село, Хунзахский район Дагестана.

Люди 
 Коло, Дзено (1920—1993) — итальянский горнолыжник.
 Роже, Коло (род. 1943) — премьер-министр Мадагаскара (2014—2015).
 Туре, Коло (род. 1981) — ивуарийский футболист.

Литература 
  — загребский журнал первой половины XIX века.
 Коло — книжное издательство в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Польское коло — фракция польских автономистов в Государственной думе Российской империи.
 Ко-ло (сокращение от co-location) — размещение оборудования в дата-центре провайдера.
 Колоколо
 Кол